Command Performance é um filme de ação de 2009 dirigido e estrelado por Dolph Lundgren.

Sinopse 
O baterista de rock and roll Joe (Dolph Lundgren), junto com sua banda, está prestes a encarar o seu maior feito abrindo o show da estrela pop americana mais quente do momento, em Moscou. A fama e a glória rapidamente se transformam em caos quando terroristas armados invadem a arena, capturando a estrela e os convidados de honra – o presidente da Rússia, Alexander Petrov, e suas duas filhas adolescentes. Diante dos acontecimentos e com a vida dos reféns em perigo, é hora de um homem chegar para o resgate e salvar o dia.

Filmes dos Estados Unidos de 2009
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Dolph Lundgren
Filmes em língua inglesa